Sapere – sinonimo di conoscenza
 Sapere – programma televisivo
 Sapere – rivista di divulgazione scientifica
 Leonardo Sapere – violoncellista argentino naturalizzato italiano
 DeA Sapere – canale televisivo tematico italiano